Jingui (kinesiska: 锦归, 锦归镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 240 kilometer nordost om provinshuvudstaden Guangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guangdong
WP:Projekt Kina